Миодраг Поповић може да се односи на:

 Миодраг Поповић (1920-2005), српски историчар књижевности.
 Миша Поповић (1925-2005), српски вајар.
 Миодраг Поповић Деба (1928-2005), српски глумац.
 Миодраг Поповић (певач) (1916-2002), српски певач.
 Миодраг Поповић (електротехничар), редовни професор и декан ЕТФ.
 Миодраг Поповић, сликар и редитељ неколико филмова, члан САНУ

Извори